Мустерю́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Каллак. Округ коммуны — Генган.

Код INSEE коммуны — 22156.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 420 км к западу от Парижа, в 125 км западнее Ренна, в 35 км к западу от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 670 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 417 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 304 были экономически активными, 113 — неактивными (показатель активности — 72,9 %, в 1999 году было 68,8 %). Из 304 активных работали 282 человека (154 мужчины и 128 женщин), безработных было 22 (10 мужчин и 12 женщин). Среди 113 неактивных 29 человек были учениками или студентами, 44 — пенсионерами, 40 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Нотр-Дам (XVI век). Исторический памятник с 1925 года
 Придорожный крест (1748 год). Исторический памятник с 1926 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор